Jméno a příjmení Karel Procházka má více nositelů:
 Karel Procházka (1865–1945), kanovník staroboleslavský 1930–1945
 Karel Procházka (politik ČSL) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 Karel Procházka (politik KSČ) – český a československý politik, meziválečný poslanec za KSČ, za 2. světové války v exilu
 Karel Procházka (1833) (1833–1912) – českoamerický spisovatel a publicista
 Karel Procházka (publicista) – český publicista 19. století, autor příspěvku v sborníku Válečnictví polní a vojenství od E. S. Friedberg-Mírohorského
 Karel Procházka (sportovní publicista) – český publicista 20. století, autor knihy Olympijské hry od Athén 1896 po Moskvu 1980 (1984)
 Karel Procházka (trenér) – český trenér ledního hokeje, HC Rebel Ostrov
 Karel Procházka (zpravodajec) – český a československý exilový zpravodajec protikomunistického odboje, vedoucí sítě Czechoslovak Intelligence Office
 Karel Procházka (houslista) – český houslista a skladatel, profesor konzervatoře a spoluzakladatel Ševčíkova-Lhotského kvarteta